Líšnice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Líšnice, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
Líšnice, comune del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc
Líšnice, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice